Stabroek (België), een Belgische gemeente ten noorden van de stad Antwerpen
Fort van Stabroek
Georgetown (Guyana), de hoofdstad van de vroegere kolonie Demarary
Stabroek-blok, een concessie voor de kust van Guyana waar grote hoeveelheden olie zijn aangetoond